Liseleje – centro abitato della Danimarca
 9272 Liseleje – asteroide della fascia principale